Васи́лий Васи́льевич Бе́рви-Флеро́вский (настоящее имя Вильгельм Вильгельмович Берви, псевдоним Н. Флеровский; 28 апреля (10 мая) 1829, Рязань — 4 октября 1918, Юзовка, ныне Донецк) — российский социолог, публицист, экономист и беллетрист, идеолог народничества, видный участник общественного движения 1860—1890-х годов.

Биография 
Его отец Вильгельм (Василий Федорович; 1792—1859) был обрусевшим англичанином, профессором физиологии в Казанском университете.

Во время учёбы в Казанском университете на него большое влияние оказал профессор Д. И. Мейер, в особенности его опыт т. н. «юридических клиник» (бесплатных консультаций) для народа. В это же время В. Берви близко знакомится с петрашевцами — братьями Бекетовыми, которые завершали в Казани образование.
[[Файл:Vasilij V. Bervi-Flerovskij.jpg|thumb|В. В. Берви-Флеровский]]
После университета Берви работал чиновником министерства юстиции, ведя аскетический образ жизни. С конца 50-х гг. сближается с лидерами демократического движения (Н. Некрасов, Н. Чернышевский и др.). Арестован в 1861 году по т. н. «делу тверских мировых посредников». Подвергнут наказанию в административном порядке и выслан в Астрахань, а в 1864 году — в Сибирь. С семьёй был поселён в Кузнецке, потом по прошению переведён в Томск (1865), где был взят на работу крупным купцом Б. Л. Хотимским, пожелавшим иметь юриста за низкую плату. В Томске Берви вступил в конфликт с губернатором Г. Г. Лерхе.

15 апреля 1866 года Берви получил разрешение на возвращение в европейскую часть России, в Вологду, но Лерхе задерживал его перевод, а потом отправил по этапу. Путь от Тюмени до Казани Берви прошёл пешком. Находился в ссылке под негласным надзором до 1887 года.

В начале 1870-х годов был близок к «чайковцам» и «долгушинцам». Автор революционной прокламации «О мученике Николае».

Труды Флеровского были широко известны за границей, Карл Маркс называл их делающими действительную честь России.

Особое влияние Берви-Флеровский оказал на участников «хождения в народ» начала 1870-х годов. Сам Флеровский вел достаточно активную пропаганду (он называл её «педагогической») уже с первой своей ссылки в Астрахань и имел большой опыт на этом поприще.

Сотрудник журналов «Дело», «Слово», «Отечественные записки». В начале 1890-х некоторое время находился в эмиграции в Лондоне, где сотрудничал с Фондом Вольной русской прессы (С. Степняка-Кравчинского), который издал несколько частей «Азбуки социальных наук» и воспоминания «Три политические системы». После трагической смерти Степняка-Кравчинского Берви-Флеровский вернулся в Россию, воспользовавшись коронационным манифестом Николая II.

Переехал в Юзовку к сыну Фёдору, работавшему врачом. Прожил в Юзовке с 1897 по 1918 год (до самой смерти). В Юзовке им были написаны «Критика основных идей естествознания» (издана в 1904, в книге излагается философия «мыслящего вещества») и «Краткая автобиография».

В Донецке находится его могила, вокруг которой и разбит сквер, носящий его имя и на которой в 1953 году был установлен обелиск из полированного розового гранита. В одной могиле с ним похоронена его верная спутница жизни Эрмиона Ивановна Берви (урождённая Жемчужина, умерла в 1924), обвенчанная с Василием Васильевичем во время пребывания его под арестом в 1861 году. В 1981-м году могила перенесена в Горсад в связи с постройкой детского спорткомплекса со старого снесённого кладбища возле средней школы N3 ( по ул. Дзержинского)

Образ жизни народника («личное народничество»), ригоризм (и он, и вся его многочисленная семья неукоснительно следовали однажды данному обету «добровольной бедности»), высокая жертвенность и альтруизм («по чувствам это был Христос», — писал о Берви-Флеровском знавший его по вологодской ссылке Н. В. Шелгунов) снискали Берви-Флеровскому высочайший нравственный авторитет среди разночинской молодежи, для которой он был истинным «учителем жизни».

Труды 
Основные труды: «Положение рабочего класса в России» (1869), «Азбука социальных наук» (1871), воспоминания «Три политические системы: Николай I-й, Александр II-й и Александр III-й» (1891) (сокращенный вариант — «Записки революционера-мечтателя» (1929)), роман «На жизнь и смерть. Изображение идеалистов» (Женева — 1877, в России — 1907). Книга «Положение рабочего класса в России», написанная по материалам собственных исследований и сибирских впечатлений, стала вехой в истории российской социологии и была высоко оценена Карлом Марксом.

 Свобода речи, терпимость и наши законы о печати / [В. В. Берви-Флеровский]. — Санкт-Петербург : Тип. Неклюдова, 1869. — [4], IV, [2], VI, 254 с
 Азбука социальных наук : В 3-х частях. — В. Нусвальт, 1871. — 299 с.
 Положение рабочего класса в России : Наблюдения и исследования Н. Флеровского [псевд. — 2-е изд., доп. и изм.]. — Санкт-Петербург : тип. Ф. Сущинского, 1872. — [8], 529 с.; 25.
 
 Записки революционера-мечтателя : с портретом автора / В. Берви-Флеровский; предисловие М. Клевенского; под редакцией В. Невского и П. Анатольева. — Молодая гвардия, 1929. — 231 с.

Примечания

Литература 
 Аптекман О. В. Василий Васильевич Берви-Флеровский. Л., 1925.
 Подоров Г. Экономические воззрения В. В. Берви-Флеровского. М., 1952.
 Рабинович Г. Х. В. В. Берви-Флеровский в Томске/Сб. статей Томску — 375 лет. Томск: Изд-во ТГУ. 1979
 Биличенко Н. А. Образ Симонсона в романе Л. Н. Толстого «Воскресение»(В. В. Берви-Флеровский как прототип)//Русская литература. — 1972 — № 4 — С. 161 — 165.

Ссылки 

 
 
 
 

Выпускники Казанского университета
Социалисты России
Народники
Социологи Российской империи
Революционеры России
Похороненные в Донецке